

Muziek 
Albums
 For you (Eddie Kendricks) (1974), een muziekalbum van Eddie Kendricks
 For You (1978), het debuutalbum van Prince
 For you (Snowy White) (1986), het debuutalbum van Snowy White
 For you (Luv') (1989), een EP van Luv'
 For you, alternatieve titel van Gold vol. 1 (1995), een muziekalbum van Celene Dion
 For you (Casey Donovan) (2004), een muziekalbum van Casey Donovan
 For you (Philipp Kirkorov) (2007), een muziekalbum van Philipp Kirkorov
 For you (Jo Stafford) (2011), een muziekalbum van Jo Stafford
 For you (Fatin Shidqia) (2013), een muziekalbum van Fatin Shidqia
 For you (Selena Gomez) (2014), een muziekalbum van Selena Gomez

Liedjes
 For you (Burke/Dubin) (1930), een lied van Johnny Burke en Al Dubin dat werd gecoverd door Ricky Nelson in 1963
 For you (Sally Lane) (1973), een lied van Sally Lane, artiestennaam van Toni Kowalczyk (later Pussycat)
 For you (Bruce Springsteen) (1973), een lied van Bruce Springsteen
 For you (Electronic) (1996), een lied van Electronic
 For you (Kenny Lattimore) (1997), een lied van Kenny Lattimore
 For you (Hikaru Utada) (2000), een lied van Hikaru Utada
 For you (Staind) (2001), een lied van Staind
 For you (The Calling) (2003), een lied van The Calling
 For you (Keith Urban) (2012), een lied van Keith Urban
 For You (Liam Payne & Rita Ora) (2018)

Opera
 For you (Michael Berkeley), een opera van Michael Berkeley

Film en televisie
 For You (2015), een Libanese film, een bijbeldrama van regisseur Fr. Charles Sawaya
 For You (televisiezender), voorheen ME, een Italiaanse televisiezender voor films en shopping